Sonia Iovan, ginnasta rumena
 Ștefan Iovan, calciatore rumeno